El topónimo Krasnoarmeiski (, de Красная Армия, «Ejército Rojo») puede referirse a:

Localidades 
Krasnoarmeiski (Adiguesia), localidad de la república de Adigueya, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Novokórsunskaya, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Novokórsunskaya del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Poselkovoye, Timashovsk, Krasnodar), localidad del municipio de Poselkovoye del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Kagalnitskaya, Rostov), localidad del raión de Kagalnitskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Novosiólovka, Martynovka, Rostov), localidad del municipio de Novosiólovka del raión de Martynovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Yuzhni, Martynovka, Rostov), localidad del municipio de Yuzhni del raión de Martynovka del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Orlovski, Martynovka, Rostov), localidad del raión de Orlovski del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Verjnedonskói, Rostov), localidad del raión Verjnedonskói del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Zernograd, Rostov), localidad del raión de Zernograd del óblast de Rostov, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Krasnoarmeiski (Chukotka), localidad del distrito autónomo de Chukotka, en Rusia.

Distritos 
 Krasnoarmeiski (Volgogrado), distrito de la ciudad de Volgogrado.